Ifanadiana (district), een district van Madagaskar
Ifanadiana (stad), de hoofdstad van dit district